Vänersborgs domsaga kan avse
Vänersborgs domsaga (1970) en domsaga som bildades före tingsrättsreformen
Vänersborgs domsaga (1971-2018) domkretsen till Vänersborgs tingsrätt